Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2003 года проходил в известном итальянском горнолыжном курорте Валь-ди-Фьемме с 18 февраля по 1 марта. Валь-ди-Фьемме второй раз принимал чемпионат мира после 1991 года.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, женщины

18 февраля — 15 км (классический стиль, массовый старт)

20 февраля — 10 км (классический стиль, раздельный старт)

22 февраля - 5 км + 5 км (дуатлон) 

Захенбахер опередила Завьялову в результате фотофиниша.

24 февраля — Эстафета 4×5 км 

Сборная Финляндии, занявшая 2 место, была впоследствии дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы Кайсы Варис.

26 февраля — Индивидуальный спринт (1,5 км свободным стилем)

28 февраля — 30 км (свободный стиль, раздельный старт)

Лыжные гонки, мужчины

19 февраля — 30 км (классический стиль, массовый старт)

21 февраля — 15 км (классический стиль, раздельный старт)

23 февраля — 10 км + 10 км (дуатлон)

25 февраля — Эстафета 4х10 км

26 февраля — Индивидуальный спринт (1,5 км свободным стилем)

1 март — 50 км (свободный стиль, раздельный старт)

Лыжное двоеборье

21 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин + 15 км)

24 февраля — Командные соревнования (средний трамплин + 4х5 км)

28 февраля — Спринт (большой трамплин + 7,5 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

22 февраля — Большой трамплин (К120)

23 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

28 февраля — Средний трамплин (К95)

Медальный зачет

Ссылки 
 Лыжные гонки. Результаты
 Лыжное двоеборье. Результаты
 Прыжки на лыжах. Результаты

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
2003 год в спорте
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже